Лалпур — топоним.

 Лалпур — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Лалпур — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Натор.